Osoby:
 Bohdan Gadomski – polski dziennikarz
Feliks Gadomski (ur. 26 sierpnia 1896, zm. 13 kwietnia 1940) – kapitan, ofiara zbrodni w Katyniu
Feliks Gadomski (ur. 26 sierpnia 1898, zm. 25 sierpnia 1998) – polski prawnik i dziennikarz, działacz emigracyjny Stronnictwa Demokratycznego
 Jan Gadomski (ur. 16 maja 1859, zm. 10 października 1906) – polski pisarz i wydawca Gazety Polskiej
 Jan Gadomski – polski astronom
 Jan Wojciech Gadomski – polski dziennikarz i publicysta
 Romuald Gadomski – podpułkownik, funkcjonariusz PRL-owskich organów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 Sławomir Gadomski – polski menedżer i urzędnik państwowy
 Stanisław Gadomski – polski fotografik
 Stanisław Kostka Gadomski (ur. 1718, zm. 1797) – marszałek sejmu 
 Tadeusz Gadomski – polski malarz
 Walery Gadomski – polski rzeźbiarz
 Witold Gadomski – polski dziennikarz, publicysta Gazety Wyborczej, były poseł na Sejm RP
 Witold Rajmund Gadomski – dwukrotny olimpijczyk (1988, 1992 -szermierka) i dwukrotny mistrz Polski w szpadzie
 Wojciech Jerzy Gadomski – fizyk, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Fizyki i Radiochemii, Uniwersytet Warszawski
Inne:

 Gadomski – krater na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca nazwany na cześć polskiego astronoma Jana Gadomskiego